Предгорный — поселок в Змеиногорском районе Алтайского края, входит в состав Кузьминского сельсовета.

География 
Расположен в верховье реки Ближняя Щелчиха, в 10 км к югу от села Кузьминка.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 76 %.

Примечания 

Населённые пункты Змеиногорского района